Râul Cerboaia se poate referi la:

 Râul Cerboaia, Homorod
 Râul Cerboaia, Vața

Vezi și 
 Râul Cerbu (dezambiguizare)

Toponime românești